Plaatsen
 Henan (China)
 Henån (Zweden)

Overig
 Catherine Le Hénan - Frans actrice
 2085 Henan - planetoïde
 Henan Jianye FC - Chinese voetbalclub
 Henan Airlines - Chinese luchtvaartmaatschappij
 Henan Airlines-vlucht 8387 - ongeval met een vlucht van bovenstaande luchtvaartmaatschappij